Евролига УЛЕБ — ежегодный турнир среди баскетбольных клубов Европы. В сезоне 2006/2007 принимало участие 24 команды из 13 различных стран. Жеребьевка первого группового этапа была проведена 14 сентября 2006 года, а второго 5 февраля. «Финал четырёх» прошёл с 4 по 6 мая в Афинах.

Формат 
Формат Евролиги состоит из четырех этапов. На первом этапе 24 команды делятся на 3 группы по 8 в каждой. Проводится по два матча друг с другом. По пять лучших команд + одна из занявших шестые места выходят во второй этап, где делятся на 4 группы по 4 в каждой. Команды также играют друг с другом по два матча. Клубы, занявшие два первых места выходят в 1/4 финала плей-офф, где играют до двух побед. Последним этапом является турнир Топ 4, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгравают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Команды

Первый этап

Группа А

Группа В

Группа С

Второй этап «Топ 16»

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

Сетка

1/4 финала 
 Таугрес 2:0 (84:59, 95:89) Олимпиакос
 ЦСКА Москва 2:1 (80:58, 68:56, 92:71) Маккаби Т-А
 Панатинаикос 2:0 (80:58, 73:65) Динамо Москва
 Уникаха 2:1 (91:75, 80:58, 67:64) Барселона

Финал четырёх 
 Таугрес — Панатинаикос (53:67)
 ЦСКА Москва — Уникаха (62:50)

Третье место 
 Таугрес — Уникаха (74:76)

Финал 
 Панатинаикос — ЦСКА Москва (93:91)

Примечания

См. также 

Евролига УЛЕБ

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе